Valdemar Andersen kan henvise til flere artikler:

 Valdemar Andersen (plakatkunstner) – dansk plakatkunstner (1875 – 1928)
 Valdemar Andersen (manuskriptforfatter) – dansk manuskriptforfatter